W3 steht für:

 Besoldungsgruppe für Hochschullehrer, siehe Besoldungsordnung W
 World Wide Web, auch bekannt als WWW
 das World Wide Web Consortium (w3.org), ein Gremium zur Standardisierung des World Wide Web
 dreiseitiger Spielwürfel (Prisma oder Walze), siehe Spielwürfel #Prismen
 die Kurzbezeichnung für Emacs/W3, siehe Emacs
 Kürzel für den dritten Teil von Warcraft
 W3-Indikatoren, Alternative zum Bruttoinlandsprodukt
 Arik Air (IATA-Code), nigerianische Fluggesellschaft

Siehe auch:

 WWW (Begriffsklärung)
 3W

W3